LPR — аббревиатура или обозначение:
 Line Printer Remote — сетевой протокол.
 Liga Polskich Rodzin — польская национально-консервативная партия.
 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe — польская служба санитарной авиации.
 Light Pollution Reduction — широкополосный светофильтр.
 LPR — ирландская профессиональная велокоманда (2004—2009).

См. также 
 ЛПР